Konno är ett efternamn, som burits av bland andra:
Hannes Konno (1892–1942), finländsk musiker
Robert Konno (1889–1939), finländsk musiker